Михайловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бурлинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Михайловка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1426 человек, в том числе 713 мужчин и 713 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1372 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Михайловка,
 село Притыка,
 село Цветополь.

Примечания 

Муниципальные образования Бурлинского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края